Brookhaven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brookhaven (Mississippi)
Brookhaven (New York)
Brookhaven (Pennsylvania)
Brookhaven (West Virginia)
Daarnaast wordt het wel gebruikt voor het
Brookhaven National Laboratory in Upton, New York.